Padmavati (Sanskrit   „Lotosgeborene“) bezeichnet:

in der indischen Mythologie:
 anderer Name der mit der Göttin Lakshmi identifizierten Göttin Alamelu
 eine Frau des Yudhisthira im Epos Mahabharata
 in der Legende die Frau des Dichters Jayadeva
 Padmavati (Jainismus), eine Göttin des Jainismus

Personen:
 Rani Padmavati (* ca. 280 v. Chr.), Frau des Maurya-Kaisers Ashoka und Mutter des Thronfolgers Kunala
 Rani Padmini oder Padmavati († 1304), Königin von Chittorgarh, Frau von Rawal Ratan Singh
 S. I. Padmavati (* 1917), indische Kardiologin

Außerdem:
 Padmavati (Stadt), in mehreren klassischen Sanskrittexten erscheinende Stadt des indischen Altertums, identifiziert mit der heutigen Fundstelle Pawaya südlich von Gwalior in Madhya Pradesh
 Padmâvatî (Oper), eine Oper von Albert Roussel (1914–1918)